В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Richmond 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Елізабет Мінтер і Джоанн Расселл виграли титул, у фіналі перемігши пару Дженніфер Мундел і Феліча Раск'яторе 6-4, 3-6, 7-6.

Сіяні пари 

 Елізабет Мінтер /  Джоанн Расселл (чемпіонки)
 Рене Блаунт /  Джанет Ньюберрі (чвертьфінал)

 Дженніфер Мундел /  Феліча Раск'яторе (фінал)
 Джинні Перді /  Сьюзен Раймз (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Richmond